Sacha est le diminutif hypocoristique des prénoms Alexandre et Alexandra dans les langues slaves, et a donc la même étymologie.
En France, il est lui-même utilisé comme prénom masculin et parfois féminin.

Dans la culture

Personnes 
 Sacha Baron Cohen, acteur et humoriste britannique,
 Sacha Bourdo, acteur et musicien d'origine russe,
 Sacha Briquet, acteur français,
 Sacha Distel, compositeur et chanteur français,
 Sacha Guitry, célèbre homme de lettres français,
 Sacha Judaszko, humoriste français,
 Sacha Modolo, coureur cycliste professionnel italien,
 Sacha Pitoëff, acteur suisse,
 Sacha Treille,  joueur professionnel de hockey sur glace,
 Sacha Vierny, directeur de la photographie d'origine russe,
 Sacha Zaliouk, artiste-peintre et sculpteur d'origine russe,

Personnages 
 Sacha Malkavian, personnage de la série Plus belle la vie.
 Sacha, personnage principal du dessin animé Pokémon.

Productions 
 Pour Sacha, film français de 1991
 Sacha, mini-série policière de 2021

Prénom

Paronyme 
 Sasha